В США насчитывается 6 округов с названием Ньютон. Большинство из них получили своё имя в честь солдата  (1755–1780).

 округ Ньютон — в штате Арканзас
 округ Ньютон — в штате Джорджия
 округ Ньютон — в штате Индиана
 округ Ньютон — в штате Миссисипи
 округ Ньютон — в штате Миссури
 округ Ньютон — в штате Техас

См. также 
 Ньютон (тауншип)